Belgija je ena od držav ustanoviteljic izbora za Pesem Evrovizije. Od prvega izbora leta 1956 Belgija ni nastopala na izboru le v letih 1994, 1997 in 2001, v vseh letih zaradi slabega izida v predhodnem letu. 

Belgija je doslej zmagala enkrat, in sicer leta 1986. Tedaj je zmago dosegla pevka Sandra Kim s skladbo J'aime la vie v Bergnu na Norveškem. Sandra je bila v času nastopa stara sicer šele 13 let in premlada glede na pravila, a zmage niso razveljavili. Doslej je najmlajša evrovizijska zmagovalka. Leta 1987 je zaradi Sandrine zmage Belgija gostila priredirev v Bruslju. 

Leta 1978 in 2003 je zasedla drugo mesto, osemkrat pa je bila zadnjeuvrščena. Leta 2003 je belgijski predstavnik Urban Trad prepeval v namišljenem jeziku ter zbral le 2 točki manj od zmagovalne Turčije. Tudi leta 2007 je skupina Ishtar prepevala v neresničnem jeziku, a se ni uvrstila v finale.

Leta 2020 je bil Pesem Evrovizije odpovedana.

Predstavniki

Zgodovina glasovanja (1975-2014)
Belgija je dala največ točk:

Belgija je dobila največ točk od:

Belgijska glasba
Države udeleženke Pesmi Evrovizije